Михаил Михайлович Кали́нкин (род. 27 июня 1959, Славгород) — советский и российский автор и исполнитель военной песни, полковник.

Песенное творчество М. М. Калинкина содержит, главным образом, песни на тему Великой Отечественной войны, Войны в Афганистане и боевых действий в различных горячих точках на постсоветском пространстве, а также на тему событий конца 1980-х — начала 1990-х годов в СССР и России, в форме общественно-политической сатиры.

Биография 
Михаил Калинкин родился 27 июня 1959 года в городе Славгороде Алтайского края, в семье военного. Отец генерал-майор Михаил Алексеевич Калинкин.

В 1982 году окончил Военный инженерный краснознаменный институт им. А. Ф. Можайского.

О выборе своего жизненного пути сам Михаил Михайлович говорил, что хотел стать музыкантом, а стал военным. Отец (тоже военный) сказал ему: «Миша, если ты выучишься на музыканта, то военным уже никогда не станешь, а если будешь военным, то на гитаре играть точно научишься». Уже на первом курсе военного училища играл в ВИА, а со второго по пятый пришлось поработать на 45 свадьбах. Мотивировал это тем, что не мог бросить своих боевых товарищей. Вот так и началась военно-музыкальная карьера. 
А в 1982 году, когда впервые попал на Кавказ, полюбил всей душой горы; 9 раз был на Эльбрусе.

Характеризуя свою военную службу, Калинкин с иронией говорит о том, что: «служил всю жизнь „штабной крысой“ в „Арбатском военном округе“, выполнял боевые задачи круглые сутки без выходных и праздников».

Живёт в Москве. Пятеро детей.

Творчество 

Организатор фестивалей «Музыкальная Академия Приключений» (Москва, 2006—2007), «Музыка заточенных кантов» (Приэльбрусье, февраль 2006—2009), «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» (Приэльбрусье, март 1999—2009).

Организатор проектов «Ночь без войны» (Моск. обл., Боровое 2004—2008), «Батальонная разведка» (совместно с Игорем Морозовым. Москва, 2007—2009).

Участник трио «Полковники» (совместно с Михаилом Михайловым и Виктором Трофимовым).

Вышли магнитоальбомы «Москва-Чегет», «Второй Чегет», «Портрет на фоне неба», «Честь имею», «Белая гора» (совместно с В.Городзейским), «Военные песни», «Танковые песни», «Спецназ», «Ко дню рождения Виктора Пугачева» (песни об авиации), «Музей войсковых фигур», «Любовь», «Лето…», «Дорожный просвет», «Горнолыжный карнавал», «Эльбрусиада», «Сезон 2000», «Полтинник на горных лыжах».  
В 2009 году вышел сборник горнолыжных стихов и песен «Горным лыжам нет альтернативы!»

Музыкальные награды и премии 
Михаил Калинкин является лауреатом:
 «Грушинского фестиваля» (2002)
 Фестиваля «Коломенское» (Москва, 2002)
 Фестиваля «Катюша» (Москва, 2007).

Фестивальная деятельность 
Ведущий и участник фестивалей «Коломенское» (2004—2008), «Суворовский бивак» (Моск. обл., 2004—2007), "ПроРОК2 (Моск. обл., 2007—2008), «Антоновский фестиваль» (Ниж. Тагил, 2007), военных площадок «Грушинского фестиваля» (2002, 2003, 2008), фестивалей «Коломенское» (Москва, 2002—2008), «Куликово поле» (Тульская обл., 2008, 2014).  
Участник фестиваля «После боя сердце просит музыки вдвойне» (Пермь, Пермский Край 2016)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Авторы-исполнители России
Персоналии:Москва
Полковники (Российская Федерация)
Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Лауреаты Грушинского фестиваля